Гьорче Петров може да се отнася за:

 Гьорче Петров, български революционер;
 Гьорче Петров, община в Скопие, Република Македония;
 Гьорче Петров, квартал на Скопие, Република Македония.
 ФК Македония Гьорче Петров, футболен клуб от Скопие